Mona Lisa puede referirse a:

Pintura 
 La Gioconda, cuadro de Leonardo da Vinci, datado en 1503-1506, expuesto en el Museo del Louvre;
 La Gioconda, copia anónima del taller de Leonardo da Vinci y que se conserva en el Museo del Prado;
 Mona Lisa de Isleworth, cuadro expuesto en el Louvre y atribuido también a Leonardo, representando al mismo personaje de La Gioconda;

Canciones 
 Mona Lisa, canción de Nat King Cole - publicada en 1950 - perteneciente a la BSO "Captain Carey, U.S.A." (→ w:en);
 Mona Lisa, canción de Seal (versión de la de Nat King Cole) - publicada en n/d - perteneciente a la BSO "Mona Lisa Smile";
 Mona Lisa, canción de Britney Spears - publicada en 2005;
 Mona Lisa, canción de la agrupación colombiana Alkilados;
 Mona Lisa, canción de Nacho Mendoza y Nicky Jam.

Personas/Personajes 
 Mona Lisa, cantante de R&B (→ w:en);
 Mona Lisa, actriz de cine filipina (→ w:en);
 Mona Lisa, personaje de las Tortuga Ninja (→ w:en);

Miscelánea 
 Mona Lisa, barco (→ w:en);
 Mona Lisa, cráter en Venus (→ w:en);
 Mona Lisa, ópera de Max von Schillings (→ w:en);
 Mona Lisa, película británica de 1986 (→ w:en);
 Mona Lisa Smile (La Sonrisa de Mona Lisa), película de 2003;
 Monalisa, banda uruguaya.